Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2002 miały na celu wyłonienie męskich reprezentacji narodowych w rugby 7, które wystąpiły w finałowym turnieju ME 2002.

Informacje ogólne 
Początkowo cykl miał składać się z jedenastu turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego. Odwołane zostały jednak zawody w Chorwacji, Gruzji, Izraelu, Pradze, Kopenhadze i Portugalii, turniejów kwalifikacyjnych rozegrano zatem pięć – w Lunel, Amsterdamie, Budapeszcie, Madrycie i Sopocie. Podczas nich zespoły walczyły o punkty do klasyfikacji generalnej, a dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Lunel (17–18 maja)

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Amsterdam (25 maja)

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Budapeszt (8 czerwca)

Klasyfikacja końcowa

Madryt (15–16 czerwca)

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Sopot (20 lipca)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2002